

Patronymie
 Sandy Brondello (1968- ), est une joueuse australienne de basket-ball.

Toponymie
 Brondello est une commune italienne de la province de Coni dans la région Piémont en Italie.